Пройс, Прейсс () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Пройс, Готлиб Траугот (1795—1855) — немецкий (силезский) миколог и аптекарь в Хойерсверде.
 Пройс, Йоганн Давид Эрдман (1785—1816) — немецкий историк.
 Пройс, Йозефина (род. 1986) — немецкая актриса.
  (род. 1981) — немецкий футболист.
 Пройс, Пауль (1886—1913) — немецкий альпинист.
 Пройс, Пол () — американский писатель.
 Пройс, Франциска (род. 1994) — немецкая биатлонистка.

Прейсс 
 Прейсс, Гуго (1860—1925) — немецкий юрист, «отец» Веймарской конституции.
 Прейсс, Эрнст Вильгельм (1793—1839) — российский астроном.

См. также 
 Прайс
 Прейс